Alexander Anderson (-), un mathématicien écossais ;
  (-), un illustrateur et graveur américain ;
  (-), un physicien irlandais ;
 Alexander Anderson, un héros du manga Hellsing.